Хребе́т Кропо́ткина — горный хребет в северо-восточной части Иркутской области России, на юге Патомского нагорья. Служит водоразделом рек Большой Патом и Жуя с Витимом.

Хребет сложен кристаллическими сланцами протерозойского возраста и расчленён широкими речными долинами. Вершины хребта уплощённые, высоты достигают 1647 м. На склонах произрастает сосново-лиственничная тайга, сменяющаяся на вершинах горной тундрой и зарослями кедрового стланика.

Назван в честь русского революционера, теоретика анархизма Петра Алексеевича Кропоткина.

Источники 
 .

Горные хребты Иркутской области